Nespolo bezeichnet:

 Nespolo (Latium), einen Ort in der Provinz Rieti
 Nespolo, einen Ortsteil der Stadt Pistoia
 Ugo Nespolo (* 1941), einen italienischen Künstler

Nespolo ist die italienische Bezeichnung für die Japanische Wollmispel